Rädisch ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Rädisch (* 1942), deutsche Autorin
 Lothar Rädisch (1927–2005), deutscher Badmintonspieler